Piątek peut désigner :

Patronyme 

 Zbigniew Piątek (1966-), coureur cycliste polonais.
 Krzysztof Piątek (1995-), footballeur polonais.

Toponyme 

dans la Voïvodie de Łódź
gmina de Piątek dans le powiat de Łęczyca
Village de Piątek et chef-lieu de la gmina de même nom
Patronyme polonais